Elyounoussi ist der Familienname folgender Personen:

 Tarik Elyounoussi (* 1988), norwegischer Fußballspieler
 Mohamed Elyounoussi (* 1994), norwegischer Fußballspieler